.

Varianti
Maschili: Leo

Origine e diffusione
In italiano, è la forma femminile del nome Leo, dai termini latini leo e lea, "leone" e "leonessa".

In svariate altre lingue, fra le quali croato, sloveno, danese, norvegese, olandese, svedese, finlandese e tedesco, Lea è una variante del nome di ebraico לֵאָה (Leah, corrispondente all'italiano Lia). In inglese può costituire una variante del nome Lee, e infine Lea è anche il nome della divinità hawaiiana dei costruttori di canoe, il cui nome deriva forse dall'hawaiiano le'a, "gioia", "piacere", "piacere fisico" (termine che indica anche la stella Arturo).

In rari casi, infine, può essere un ipocoristico di altri nomi che iniziano o terminano in lea, come Leanne, Leandra, Learca, Galilea, Pantalea e via dicendo.

Onomastico
L'onomastico si festeggia il 22 marzo in memoria di santa Lea di Roma, vedova.

Persone

Lea De Mae, tuffatrice e pornoattrice ceca
Lea Garofalo, testimone di giustizia italiana
Lea Giunchi, attrice italiana
Lea Goldberg, traduttrice e scrittrice israeliana
Lea Karen Gramsdorff, attrice italiana
Lea Henry, cestista statunitense
Lea Maggiulli Bartorelli, vero nome di Zietta Liù, scrittrice e giornalista italiana
Lea Massari, attrice italiana
Lea Melandri, saggista, scrittrice e giornalista italiana
Lea Mersch, cestista tedesca
Lea Michele, attrice e cantante statunitense
Lea Padovani, attrice italiana
Lea Pericoli, tennista, conduttrice televisiva e giornalista italiana
Lea Salonga, attrice e cantante filippina
Lea Sölkner, sciatrice alpina austriaca
Lea Schiavi, giornalista italiana
Lea T., modella brasiliana
Lea Thompson, attrice e regista statunitense
Lea Vergine, critica d'arte e curatrice italiana

Il nome nelle arti
Lea è un personaggio dell'omonimo film del 1916, diretto da Diana Karenne.
Lea è un personaggio dell'omonimo film del 1996, diretto da Ivan Fíla.

Note

Altri progetti 

Prenomi di origine latina
Ipocoristici